УПС:

 УПС — украинская политическая партия.
 UPS — источник бесперебойного питания.